

Cinema 
 Child's Play – film del 1954 diretto da Margaret Thomson 
 Spirale d'odio (Child's Play) – film del 1972 diretto da Sidney Lumet
 La bambola assassina (Child's Play) – film del 1988 diretto da Tom Holland
 La bambola assassina (Child's Play) – film del 2019 diretto da Lars Klevberg

Musica 
 Child's Play – gruppo musicale statunitense

Televisione 
Un gioco da ragazzi (Child's Play) – episodio della sesta stagione di Star Trek: Voyager

Altro 
 Child's Play – organizzazione benefica